Liebster Jesu, wir sind hier kan syfta på:

 Käre Jesus, här vi stå, psalm av Benjamin Schmolck
 Käre Jesus, vi är här, psalm av Tobias Clausnitzer